Tarde
Ou ainda:
A Tarde
Rio Tardes

Localidades

Tardes (Creuse)

Desambiguação